Stalltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stalltjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lill-Stalltjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Stalltjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Stalltjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (11,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn